Austerlitz (Nova York), localitat a l'estat de Nova York
 Austerlitz  o Slavkov u Brna , localitat a la Regió de Moràvia Meridional de la República Txeca
 Batalla d'Austerlitz, lliurada en la localitat txeca durant les Guerres Napoleòniques
 Columna d'Austerlitz, monument parisenc situat a la Plaça Vendôme
 Gare d'Austerlitz, estació ferroviària de París
 Pont d'Austerlitz, pont parisenc sobre el riu Sena
 Viaducte d'Austerlitz, viaducte ferroviari parisenc declarat monument històric
 Austerlitz (novel·la), novel·la del 2001 escrita per Sebald
 Austerlitz (pel·lícula), pel·lícula dirigida per Abel Gance
 Frederick Austerlitz (Omaha, Nebraska, 1899 - Los Angeles, Califòrnia, 1987), un dels ballarins més influents en la història dels musicals de cinema i televisió i